L’Âge de cristal, un film américain de Michael Anderson, sorti en 1976, adapté du roman  ;
 L'Âge de cristal, la bande originale du film précédent ;
 L’Âge de cristal, une série télévisée américaine dérivée du film, diffusée en 1977-1978 ;
 L’Âge de cristal, une série de comics dérivée du film () ou du roman () ;
 L’Âge de cristal, le  de la série de bande dessinée Lou !, sorti en 2012.

Voir aussi 
  (), un roman de William F. Nolan et George Clayton Johnson publié en 1967, puis réédité sous le titre L'âge de Cristal : quand ton cristal mourra en 1976